Натуральне число 1313
 1313 рік до нашої ери
 1313 рік нашої ери